Ширли, Ше́рли () — англоязычное имя собственное. До середины XIX века — в основном, мужское имя. После выхода романа «Шерли» стало популярным женским именем. От этого имени образуются также фамилии и топонимы.

Топоним 
 Ширли — город, расположенный в округе Ван-Бьюрен (штат Арканзас, США).
 Ширли — город в Англии.
  — пригород Крайстчерча в Новой Зеландии.

Имя 
 Бут, Ширли (1898—1992) — первая американская актриса, которая выиграла премии «Тони» и «Оскар» за одну и ту же роль.
 Бэсси, Ширли (род. 1937) — британская певица.
 Верретт, Ширли (род. 1931) — американская певица, меццо-сопрано.
 Джексон, Ширли (1916—1965) — писательница, классик американской литературы XX-го века.
 Джонс, Ширли (род. 1934) — американская актриса и певица.
 Маклейн, Ширли (род. 1934) — американская актриса и писательница, автор книг на эзотерические темы.
 Мэнсон, Ширли (род. 1966) — вокалистка рок-группы Garbage.
 Найт, Ширли (род. 1936) — американская актриса.
 Скотт, Ширли (1934—2002) — американская джазовая пианистка и органистка.
 Темпл, Ширли (род. 1928) — американская актриса.
 Хендерсон, Ширли (род. 1965) — шотландская актриса.
 Чисхолм, Ширли (1924—2005) — американский политик, кандидат в президенты США на выборах 1972 года.

Фамилия 
 Ширли, Вашингтон (1722—1778) — британский военно-морской офицер, масон, пэр и астроном-любитель.
 Ширли, Джек — американский продюсер, звукорежиссёр и музыкант.
 Ширли, Дрю (род. 1974) — американский гитарист.
 Ширли, Дон (1927—2013) — американский пианист и композитор джазовой и классической музыки.
 Ширли, Энн (1918—1993) — американская актриса,

 Ширли, Энн — героиня книг канадской писательницы Л. М. Могтомери.

Другое 
 «Ширли» — американский фильм 2020 года.
 «» — американский телесериал, выходивший на канале NBC с 1979 по 1980 год.

См. также 
 «Ширли-мырли»
 Шерли

Примечания